Le réseau de bus Cœur d'Essonne Agglomération est un réseau de bus et de navettes, organisé par Cœur d'Essonne Agglomération et Île-de-France Mobilités. Il permet de desservir les communes membres de l'intercommunalité.

Histoire 
Les premières dessertes du réseau de bus Cœur d'Essonne ont vu le jour dans les années 1980-1990 avec la création des lignes des réseaux de Transdev CEAT et de Keolis Meyer.

Le , les communautés d'agglomération du Val d'Orge et de l'Arpajonnais, qui composent, depuis 2016, Cœur d'Essonne Agglomération, deviennent autorités organisatrices de proximité (AOP), par délégation de compétence du STIF et sont autorisées à piloter en lien avec lui, la gestion des réseaux de bus Orgebus - Génovébus, Arpajonnais et une partie du réseau de bus Nord Hurepoix Essonne ainsi que celui du réseau de transport à la demande Agglo'bus.

Le , la communauté d'agglomération du Val d'Orge est remplacée par la Cœur d'Essonne Agglomération, qui intègre donc les réseaux de bus Orgebus - Génovébus, Arpajonnais, certaines lignes du réseau de bus Nord Hurepoix Essonne et le réseau de transport à la demande Agglo'bus, désormais TAD Coeur d'Essonne.

Le , la ligne 18.05 est scindée en deux lignes distinctes : 105A et 105B. Depuis la gare de Brétigny, la première dessert les zones industrielles de Bondoufle et du Plessis-Pâté et le centre d'essais en vol, nouvellement desservi et la deuxième dessert essentiellement le centre-ville de Bondoufle.

Ouverture à la concurrence 
Le , à la suite de l'ouverture à la concurrence du réseau de transport en commun francilien, les lignes 91.05, DM11A et DM11E seront intégrées au réseau de bus Paris-Saclay, les lignes 330 et 331 seront intégrées au réseau de bus Essonne Sud Ouest et les lignes 201 et 223 seront intégrées au réseau de bus Essonne Sud Est.

Lignes et réseaux

Réseau de bus Cœur d'Essonne Agglomération 

Les lignes 15, 101, 102, 103, 104, 105A, 105B, 107, 108, 109 et 10.25 sont exploitées par Transdev CEAT.

 
Les lignes DM2A, DM2B, DM3A, DM3B, DM5, DM6A, DM6B, DM8, DM9, DM13, DM16, DM17A, DM19, DM20, DM21A, DM21B, DM26, DM151, DM153, 510 et 510P sont exploitées par Keolis Meyer.

Réseau de bus Génovébus 

Les lignes régulières 1, 2, 3 et  4 et scolaires S1, S2, S3, S4 et S5 sont exploitées par Transdev CEAT.

Réseau de bus Orgebus 

Les lignes régulières 227.01, 227.02, 227.03, 227.04, 227.05 et 227.06 sont exploitées par Transdev CEAT et Keolis Seine Val-de-Marne.

TAD Cœur d'Essonne (ex-Agglo'bus)

Exploitation

Entreprises exploitantes 
Le réseau de bus Cœur d'Essonne Agglomération est exploité par trois transporteurs différents :

 Transdev CEAT, filiale du groupe Transdev, basée à Sainte-Geneviève-des-Bois et Brétigny-sur-Orge ;
 Keolis Meyer, filiale du groupe Keolis depuis son rachat en 2018, basée à Montlhéry ;
 TICE, basée à Évry-Courcouronnes.

Dépôts

Matériel roulant

Tarification et financement 

La tarification des lignes est identique sur tous les réseaux de bus franciliens et accessibles avec les mêmes abonnements. Un ticket t+ permet un trajet simple quelle que soit la distance, avec une ou plusieurs correspondances possibles avec les autres lignes de bus et de tramway pendant une durée maximale de 1 h 30 entre la première et dernière validation. En revanche, un ticket validé dans un bus ne permet pas d'emprunter le métro ni le RER. Les lignes Orlybus et Roissybus, assurant les dessertes aéroportuaires, disposent d'une tarification spécifique mais sont accessibles avec les abonnements habituels.

Le financement du fonctionnement des lignes (entretien, matériel et charges de personnel) est assuré par les entreprises exploitantes. Cependant, les tarifs des billets et abonnements dont le montant est limité par décision politique ne couvrent pas les frais réels de transport. Le manque à gagner est compensé par l'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités, présidée depuis 2005 par le président du conseil régional d'Île-de-France et composé d'élus locaux. Elle définit les conditions générales d'exploitation ainsi que la durée et la fréquence des services. L'équilibre financier du fonctionnement est assuré par une dotation globale annuelle aux transporteurs de la région grâce au versement transport payé par les entreprises et aux contributions des collectivités publiques.

L’achat de ticket par SMS est possible depuis 2018, en envoyant MEYER ou CEAT ou TICE au 93100 (coût de 2,50€ depuis le 01/01/2023 prélevé sur les factures de téléphone). Ce ticket SMS est valable 1h sans correspondance.

Identité visuelle

Notes relatives aux données communiquées

Provenance des données 
La durée du parcours et le nombre d'arrêts sont calculés à partir des fiches horaires des entreprises exploitantes, de même que les jours de fonctionnement, les moments de la journée (journée, nuit, fêtes) et les particularités. Enfin, les zones traversées et l'accessibilité des lignes et des arrêts desservis sont issues du plan des lignes. Les matériels roulants sont observés sur place, faute de données.

Explication de quelques-unes 
Le nombre d'arrêts est, dans les tableaux, la somme des points d'arrêts ayant des dénominations différentes, qu'ils soient desservis dans un ou les deux sens de circulation.

Les amplitudes horaires sont données selon le principe suivant : lorsque la fiche horaire affiche les horaires de passage aux arrêts importants, elle va de l'heure de départ du premier bus de la ligne la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure d'arrivée du dernier bus au terminus la plus tardive, tous terminus confondus. Lorsque la fiche horaire n'affiche que les premiers et derniers départs ainsi que les fréquences, elle va de l'heure de départ du premier bus la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure de départ du dernier bus la plus tardive, tous arrêts de départs confondus. Les horaires communiqués sont arrondis à 5 minutes près. Les amplitudes horaires sont basées sur les horaires d'hiver sauf mention contraire.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 

 Autobus d'Île-de-France

Lien externe 

 

Bus en Île-de-France
Transport dans l'Essonne